Jim Hall kan avse flera personer:

Jim Hall (boxare) (1868-1913) från Australien
Jim Hall (musiker) (1930-2013), amerikansk jazzgitarrist
Jim Hall (racerförare) (född 1935) från USA
Jim Hall (programmerare), amerikansk programmerare i FreeDOS-projektet